Cette page d'homonymie décrit les toponymes comportant les mots "Rivière" et "Blanche". Selon l'usage, les homonymes "Rivière Blanche" désignent un cours d'eau, un lieu, une entreprise…

En France 
 La Blanche, un affluent de la Durance dans le sud de la France.
 La Blanche, une séparation temporaire de la Lawe en deux cours d'eau dans le Pas-de-Calais.
 La Blanche, qui traverse les communes de Cheix-en-Retz, Chéméré, Saint-Hilaire-de-Chaléons et Rouans.

Au Canada 
Province de l'Ontario

 Rivière Blanche, tributaire du lac Témiscamingue, dans le Nord-Est de l'Ontario.

Province de Québec:

 La rivière blanche (Sayabec) dans La Matapédia.
 La rivière Blanche, village urbain (et un district), dans la ville de Gatineau, dans la région de l'Outaouais.
 La Petite rivière Blanche, dans la municipalité de Duhamel-Ouest, au Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue.
 La Petite rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Ulric, dans la MRC de La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de paroisse de Saint-Valérien, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Ulric, dans la MRC de La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Colombier, dans la MRC de la Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord.
 La rivière Blanche, dans la ville de Bécancour, dans la région administrative du Centre-du-Québec.
 La rivière Blanche (rivière Felton), dans la municipalité de Saint-Romain, dans la MRC Le Granit, dans la région administrative de l'Estrie.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Bégin, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 La rivière Blanche, dans la ville de Thetford Mines, dans la MRC Les Appalaches, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Julien, dans la MRC Les Appalaches, dans la région administrative Chaudière-Appalaches.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Daveluyville, dans la MRC Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Magloire, dans la MRC Les Etchemins, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de canton Lochaber-Partie-Ouest, dans la MRC de Papineau, dans la région administrative de l'Outaouais.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Rawdon, dans la MRC de la Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de paroisse de Plessisville, dans la MRC de L'Érable, dans la région administrative du Centre-du-Québec.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, dans la MRC de la Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de paroisse de Saint-Didace, dans la MRC D'Autray, dans la région administrative de Lanaudière.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse, dans la MRC Les Etchemins, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Boniface, dans la MRC de Maskinongé, dans la région administrative de la Mauricie.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Casimir, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 La rivière Blanche, dans la ville de Saint-Basile, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Vallier, dans la MRC de Bellechasse, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 La rivière Blanche, dans la municipalité de Rivière-à-Pierre dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale. Cette rivière prend sa source au Lac Blanc et traverse la Zec de la Rivière-Blanche.
 La rivière Blanche, dans le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier, sur la MRC de la Côte-de-Beaupré, dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 La rivière Blanche, dans la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie.
 La rivière Blanche (ruisseau), dans la municipalité de Chesterville, dans la MRC d'Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec.
 La rivière Blanche (ruisseau), dans la municipalité de Saint-Valère, dans la MRC d'Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec.
 La rivière Blanche (segment de rivière), dans la municipalité de Saint-Donat, dans la MRC de la Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière.
 La rivière Blanche Est, dans la municipalité de Mulgrave-et-Derry, dans la MRC de Papineau, dans la région administrative de l'Outaouais.
 La rivière Blanche Nord-Ouest, dans la ville de La Tuque, dans la zone administrative de la Mauricie.
 La rivière Blanche Sud, dans la municipalité de Saint-Ulric, dans la MRC de Matane, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
 La rivière de la Montagne Blanche, dans le territoire non organisé du Lac-Walker.
 Rivière Blanche/Cardinal Aviation Water Aerodrome, aéroport situé au nord de Gatineau.

États-Unis
 Lac Blanca (Blanca Lake), un lac de la Henry M. Jackson Wilderness, dans la chaîne des Cascades, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Haiti 
 Rivière Blanche

Martinique 
 Rivière Blanche

Notes et références